El topónimo Soutelo puede referirse a:

En Galicia

Parroquias
 Soutelo (Salceda de Caselas), parroquia del concello de Salceda de Caselas.

Lugares
 Soutelo (Bueu), lugar de la parroquia de Bueu, concello de Bueu.
 Soutelo de Abaixo), lugar de la parroquia de Saiar, concello de Caldas de Reyes.
 Soutelo de Arriba), lugar de la parroquia de Saiar, concello de Caldas de Reyes.
 Soutelo (La Cañiza), lugar de la parroquia de Valeixe, concello de La Cañiza.
 Soutelo (Carballedo), lugar de la parroquia de Oleiros, concello de Carballedo.
 Soutelo (Cartelle), lugar de la parroquia de Anfeoz, concello de Cartelle.
 Soutelo (Castro Caldelas), lugar de la parroquia de San Paio de Abeleda, concello de Castro Caldelas.
 Soutelo (Cortegada), lugar de la parroquia de Rabiño, concello de Cortegada.
 Soutelo (Cuntis), lugar de la parroquia de Piñeiro, concello de Cuntis.
 Soutelo (Esgos), lugar de la parroquia de Santa Olaia de Esgos, concello de Esgos.
 A Fonte Soutelo, lugar de la parroquia de Remesar, concello de La Estrada.
 Soutelo de Montes, lugar de la parroquia de A Madanela de Montes, concello de Forcarey.
 Soutelo Verde, lugar de la parroquia de O Castro de Laza, concello de Laza.
 Soutelo (Lourenzá), lugar de la parroquia de Lourenzá, concello de Lourenzá.
 Soutelo (Lousame), lugar de la parroquia de Camboño, concello de Lousame.
 Soutelo (Manzaneda), lugar de la parroquia de San Martiño de Manzaneda, concello de Manzaneda.
 Soutelo (La Merca), lugar de la parroquia de Proente, concello de La Merca.
 Soutelo (Mesía), lugar de la parroquia de Olas, concello de Mesía.
 Soutelo (Muíños), lugar de la parroquia de Farnadeiros, concello de Muíños.
 Soutelo (Orense), lugar de la parroquia de Cudeiro, concello de Orense.
 Soutelo (Puenteareas), lugar de la parroquia de Celeiros, concello de Puenteareas.
 Soutelo (Porquera), lugar de la parroquia de Sobreganade, concello de Porquera.
 Soutelo (Ribera de Piquín), lugar de la parroquia de San Xurxo de Piquín, concello de Ribera de Piquín.
 Soutelo (Riotorto), lugar de la parroquia de Ferreiravella, concello de Riotorto.
 Soutelo (Rois), lugar de la parroquia de Herbogo, concello de Rois.
 Soutelo (La Teijeira), lugar de la parroquia de Lumeares, concello de La Teijeira.
 Soutelo (Tomiño), lugar de la parroquia de Goián, concello de Tomiño.
 Soutelo (Trasmiras), lugar de la parroquia de Trasmiras, concello de Trasmiras.
 Soutelo (Villagarcía de Arosa), lugar de la parroquia de Rubianes, concello de Villagarcía de Arosa.
 Soutelo (Villarino de Conso), lugar de la parroquia de Sabuguido, concello de Villarino de Conso.
 Soutelo de Ribeira, lugar de la parroquia de Cima de Ribeira, concello de Ginzo de Limia.
 Soutelo da Pena, lugar de la parroquia de A Pena, concello de Ginzo de Limia.

Ríos
 Río Soutelo, afluente del río Augüeira.

En Portugal
 Soutelo (Chaves), freguesia del municipio de Chaves.
 Soutelo (Mogadouro), freguesia del municipio de Mogadouro.
 Soutelo (Vieira do Minho), freguesia del municipio de Vieira do Minho.
 Soutelo (Vila Verde), freguesia del municipio de Vila Verde.
 Soutelo de Aguiar, freguesia del municipio de Vila Pouca de Aguiar.
 Soutelo do Douro, freguesia del municipio de São João da Pesqueira.
 Soutelo Mourisco, freguesia del municipio de Macedo de Cavaleiros.
 Soutelo (Castro Daire), aldea de la freguesia de Mões, municipio de Castro Daire
 Soutelo (Águeda), aldea de la freguesia de Macinhata do Vouga, municipio de Águeda.
 Soutelo (Tendais), aldea de la freguesia de Tendais, municipio de Cinfães.
 Soutelo da Gamoeda, aldea de la freguesia de Carragosa, municipio de Braganza.